Code
LYD est un code, qui signifie :
 dinar, la monnaie de la Libye, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)